

Sigle 

Le sigle RIFF peut signifier :
 Resource Interchange File Format, un format de spécifications pour fichiers multimédias.

Culture et société

Musique 
 En musique, un riff est une courte phrase musicale, essentiellement rythmique.
 Riff est un groupe de hard rock argentin.
  est un groupe de RnB américain.

Patronyme 

 Emma Riff, une pentathlonienne française ;
 Jean-Noël Riff, un joueur d'échecs français.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien